Гран-прі Італії 2021 (офіційно Formula 1 Heineken Gran Premio d'Italia 2021) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які відбулися 12 вересня 2021 року на Автодромі Монца в Монці, Італія. Переможцем Гран-прі став Данієль Ріккардо.

Кваліфікація

Спринт

Перегони

Виноски

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

Примітки

Посилання 

Звіти про Гран-прі сезону 2021 Формули-1
Гран-прі Італії